Irene Caba ist der Familienname folgender Personen:

* Irene Caba Alba (1899–1957), spanische Schauspielerin
 Irene Gutiérrez Caba (1930–1995), spanische Schauspielerin